W województwie małopolskim są 64 miasta (przed 2023 było 62). Największymi miastami powyżej 100 tysięcy mieszkańców są:

 1. Kraków
 2. Tarnów

W województwie wyróżnia się 3 miasta na prawach powiatu: Kraków, Tarnów i Nowy Sącz, które do 1998 roku były stolicami osobnych województw.

Najludniejszym miastem jest Kraków, najmniej mieszkańców mają Koszyce. Największą powierzchnię również posiada Kraków, zaś najmniejszą Skała. Najgęściej zaludniony również jest Kraków, zaś najmniej - Ryglice.

Powyższe dane mogą się zmienić, gdyż nie są znane dokładne dane dla miast Czarny Dunajec i Książ Wielki, które prawa miejskie uzyskały w 2023 roku.

W poniższej tabeli zostały one uszeregowane według liczby mieszkańców. Podkreślone zostały miasta na prawach powiatu, a pogrubione siedziby powiatów.

Zestawienie przygotowano na podstawie publikacji Głównego Urzędu Statystycznego, podającej stan na 2020 rok.

Zobacz też 
 Dane statystyczne o miastach w Polsce - podobna tabela dotycząca całej Polski.